Алёна Влади́мировна Ка́уфман (урожд. Горбунова; род. 30 июня 1987 года, Свердловск, РСФСР, СССР) — российская спортсменка. Четырёхкратная паралимпийская чемпионка.

Биография 
Родилась в семье спортсменов, отец занимался греблей, мать — лыжными гонками. С детства у Алёны плохо работала левая рука (диагноз — «слабый хватательный рефлекс»). Тем не менее отец предложил девочке позаниматься греблей, и она согласилась.

Спортом начала заниматься в отделении гребли на байдарках и каноэ в школе Верх-Исетского района Екатеринбурга. Первый тренер — Наталья Горбунова.

С 2004 года обучалась в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Заслуженный тренер-преподаватель России Владимир Алыпов предложил ей попробовать себя в лыжных гонках, и в этом виде спорта девушку ждал успех.

С 2006 года выступает за сборную России на чемпионатах мира. В том же году к Алёне Горбуновой впервые пришла спортивная слава: на IX Паралимпийских зимних играх в Турине она на соревнованиях по лыжным гонкам выиграла золотую медаль. Затем последовали успех на X Паралимпийских зимних играх в Ванкувере (2010 год, бронзовая медаль в тех же лыжных гонках) и впечатляющие достижения Алёны Кауфман на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи (2014 год — три золотые, серебряная и бронзовая медали в биатлоне и лыжных гонках).

Окончила в 2010 году Уральский государственный университет физической культуры в Челябинске по кафедре физического воспитания.

Спортивные достижения

Паралимпийские игры 
  (Турин, 2006 год) — лыжные гонки
  (Ванкувер, 2010 год) — лыжные гонки
  (Сочи, 2014 год) — биатлон (6 км, стоя)
  (Сочи, 2014 год) — биатлон (10 км, стоя)
  (Сочи, 2014 год) — биатлон (12,5 км, стоя)
  (Сочи, 2014 год) — лыжные гонки (спринт 1 км, стоя)
  (Сочи, 2014 год) — лыжные гонки (Смешанная эстафета 4х2,5км)

Чемпионаты мира 
  (2009 год)

Кубки мира 
  (2009 год)

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 год) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010 год) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере (Канада)

Семья 
С 2010 года Алёна замужем (муж — водитель Марк Кауфман). В 2011 году она родила дочь Карину.

Примечания

Ссылки 
 Люди города: Алёна Кауфман — победительница Паралимпиады, двукратная чемпионка Европы по паратриатлону 
 Паралимпийская сборная России. Алёна Кауфман — думающая биатлонистка 

Биатлонисты России
Лыжники России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы Паралимпийских игр по биатлону
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Выпускники Уральского университета физической культуры